Бомон-П'є-де-Беф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Бомон-П'є-де-Беф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта